Са́шо У́дович (; 12 декабря 1968, Любляна, СФРЮ) — югославский и словенский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Удович начал играть в футбол в местных юношеских командах «Любляна» и «Свобода». В 1989 году он начал карьеру профессионального футболиста в «Хайдуке», однако закрепиться в составе знаменитого клуба ему не удалось. Не заладилась его карьера и в «Олимпии», в середине сезона 1991/92 Удович перешёл в клуб «Слован». Выступая за «Слован», стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении 1992/93.

После успеха в «Словане» Удович был приглашён в бельгийский «Беверен», в котором с переменным успехом отыграл три года. Затем выступал за «Лозанну», в составе которой дважды становился обладателем Кубка Швейцарии, и австрийский ЛАСК. После ЧЕ-2000 игра Удовича несколько поблекла и в 2001 году он завершил свою карьеру.

Карьера в сборной 

Первый матч в составе национальной сборной Словении провёл 7 апреля 1993 года, это был товарищеский матч против сборной Эстонии, в нём же Удович забил свой первый мяч.

В 1998—1999 годах словенская сборная успешно прошла квалификацию к чемпионату Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах, заняв в отборочной группе второе место и обыграв сборную Украины в стыковых матчах. Удович принял участие во всех матчах отборочного цикла, а в финальном турнире сыграл в двух из трёх, не забив при этом ни одного мяча.

Последний матч за сборную провёл в рамках отборочного цикла ЧМ-2002 в Любляне 11 октября 2000 года против Швейцарии.

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Словении: 1992/93
 Обладатель Кубка Швейцарии (2): 1998, 1999

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Футбольного союза Словении 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Слован» Любляна
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК ЛАСК